7 Łużycka Brygada Obrony Wybrzeża – jednostka Sił Zbrojnych PRL powstała w wyniku reorganizacji 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej; późniejsza 1 Gdańska Brygada Obrony Terytorialnej
 7 Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża – jednostka Sił Zbrojnych RP powstała w wyniku reorganizacji 7 Brygady Zmechanizowanej; wcześniej 16 Pułk Zmechanizowany